Заслуженный артист Чувашской Республики () — государственная награда Чувашской Республики, одно из профессиональных почётных званий в Чувашской Республике.

История

Заслуженный артист Чувашской АССР 
Ранее — Заслуженный артист Чувашской АССР — почётное звание в Чувашской АССР.

Заслуженный артист Чувашской Республики 
Звание Засдуженный артист Чувашской Республики учреждено законом Чувашской Республики от 10 августа 1939 года «О государственных наградах Чувашской Республики».

Награждаются за большой вклад в культурное развитие Чувашской Республики и заслуги перед её многонациональным народом. Лицам, удостоенным звания «Заслуженный артист Чувашской Республики», вручается соответствующий нагрудный знак, который носят на правой стороне груди.

Среди награжденных:

Ссылки 
  Государственные награды Чувашской Республики

Почётные звания Чувашии

Награды Чувашии